Die Braut bezeichnet:
 Die Braut (1971), jugoslawischer Kurzfilm von Borislav Šajtinac
 Die Braut (1985), britischer Horrorfilm von Franc Roddam
 Die Braut (1999), deutsches Filmdrama von Egon Günther
 Die Toten vom Bodensee – Die Braut, deutsch-österreichischer TV-Krimi (2017)
 Die Braut (2018), deutscher Titel der Buch Samen von Anita Terpstra
 Die Braut (Tschechow), Erzählung des russischen Schriftstellers Anton Tschechow
 Die Braut, deutscher Titel der Auber-Oper La fiancée
Siehe auch:
 Die Gangster-Braut
 Die Mafiosi-Braut 
 Die polnische Braut 
 Die russische Braut
 Die schöne Braut in Schwarz 
 Die schöne junge Braut
 Die syrische Braut 
 Die verkaufte Braut 
 Die wahre Braut
 Die weiße und die schwarze Braut